Гран-при Монако 1975 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 11 мая 1975 года на трассе Монте-Карло.

Организаторы гонки в Монако, напуганные возможным повторением трагического Гран-при Испании двухнедельной давности, приняли решение сократить число стартующих в гонке автомобилей до 18 и изменить стартовую решётку, чтобы снизить вероятность традиционных для Монако аварий в первом повороте. В «Вильямс» вернулся Жак Лаффит, Грэм Хилл в последний раз принял участие в Гран-при, «Хескет» предоставил третий автомобиль Торстену Пальму, чьи спонсоры оплатили его участие в гонке.

Лауда вновь завоевал поул, следом за ним расположились два «Шэдоу». Австриец сохранил первое место после старта, а оказавшийся вторым Жарье дважды зацепил барьеры на первом круге и выбыл из гонки. Второй пилот «Шэдоу», Том Прайс, также выбыл из гонки после столкновения с Витторио Брамбиллой. Лауда в течение гонки лишь однажды уступил лидерство Ронни Петерсону, после чего довёл гонку до победы. Из-за дождя гонщики не смогли преодолеть все запланированные 78 кругов гонки и она была остановлена по истечении двух часов с момента старта.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-23 Ники Лауда

24 Ронни Петерсон

25-75 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако